Förster se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arnold Förster
 Bruno Förster
 Carl Friedrich Förster
 Friedrich Förster
 Karl Förster